Казацкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Казацкое сельское поселение — входит в Яковлевский район, Белгородская область
 Казацкое сельское поселение — входит в Елецкий район, Липецкая область